Daniel-André Tande (1994-), sauteur à ski norvégien.
Petter Tande (1985-), coureur norvégien du combiné nordique.

Le nom est aussi porté par Leif Tande, auteur de bande-dessinée québécois.